Saya puede referirse a:

 Saya, nombre en lengua quechua, «la que siempre se mantiene en pie»;
 Saya, subdivisión territorial de un Wamani (Imperio incaico);
 la saya, música de las Yungas de Bolivia;
 la saya, la vaina de una espada japonesa; 
 Saya Otonashi, el personaje principal del anime Blood+; 
 Saya Kisaragi, el personaje principal del anime Blood-C; o
 Saya, antigua prenda de ropa también denominada túnica.